«Го́лос се́рдца»:

 «Голос сердца» — немецкий фильм 1942 года.
 «Голос сердца» — бразильский сериал 2005 года.